Il falegname di Livonia ("El carpintero de Livonia" en español es el título en italiano de varias óperas inspiradas en una comedia en procesa de Alexandre Duval, Le Menuisier de Livonie, ou les Illustres voyageurs:

Il falegname di Livonia, ópera de Giovanni Pacini, libreto de Felice Romani, Milán, 1819;
Il falegname di Livonia, ossia Pietro il grande, Kzar delle Russie, ópera de Gaetano Donizetti, libreto del marqués Gherardo Bevilacqua-Aldobrandini, Venecia, 1819;
Il falegname di Livonia, ópera de Nicola Vaccai, libreto de Bartolomeo Merelli, 1824.